Сахнов — фамилия. Известные носители:

 Сахнов, Владимир Николаевич (род. 1961) — советский лыжник и казахстанский тренер.
 Сахнов, Семён Павлович (1900—1950) — советский военный деятель, генерал-майор.